Прат (, ) — коммуна во Франции, находится в регионе Бретань. Департамент — Кот-д’Армор. Входит в состав кантона Бегар. Округ коммуны — Ланьон.

Код INSEE коммуны — 22254.

География 
Коммуна расположена приблизительно в 420 км к западу от Парижа, в 135 км северо-западнее Ренна, в 45 км к северо-западу от Сен-Бриё.

Население 
Население коммуны на 2016 год составляло 1114 человек.

Администрация

Экономика 
В 2007 году среди 664 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 479 были экономически активными, 185 — неактивными (показатель активности — 72,1 %, в 1999 году было 71,0 %). Из 479 активных работали 429 человек (245 мужчин и 184 женщины), безработных было 50 (13 мужчин и 37 женщин). Среди 185 неактивных 57 человек были учениками или студентами, 54 — пенсионерами, 74 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
  (XVII век). Исторический памятник с 1926 года
 Руины церкви Тревоазан (XV—XVI века). Исторический памятник с 1926 года
 Усадьба Коатлан (XV—XVI века). Исторический памятник с 1927 года

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Кот-д’Армор